Monanchora är ett släkte av svampdjur. Monanchora ingår i familjen Crambeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Monanchora